Aar (bloeiwijze), bloeiwijze van planten
 Association of American Railroads (AAR), Amerikaanse handelsonderneming

Rivieren 
 Aar (Duitsland), een rivier in Duitsland:
 Aar (Dill), een zijrivier van de Dill
 Aar (Lahn), een zijrivier van de Lahn
 Aar (Twiste), een zijrivier van de Twiste
 Aar (Nederland), een rivier in Zuid-Holland
 Aare, een rivier geheel op Zwitsers grondgebied

Zie ook 
 Ter Aar, een plaats in de Nederlandse provincie Zuid-Holland
 AAR Aircraft component Services, een defensiebedrijf